Gastão Elias era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Kaichi Uchida ha sconfitto Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Facundo Bagnis (semifinale)
  Nicolás Jarry (semifinale)
  Daniel Dutra da Silva (primo turno)

  Evgenij Karlovskij (primo turno)  
  Kaichi Uchida (campione) 
  Johan Nikles (secondo turno) 
  Laurent Lokoli (primo turno)

Qualificati 

  Alex Rybakov (quarti di finale)
  Pedro Boscardin Dias (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)

  Lucas Gerch (primo turno) 
  Oscar José Gutierrez (secondo turno) 
  Alexandar Lazarov (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Araújo (secondo turno)
  João Domingues (secondo turno)

  Tiago Cação (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oeiras Challenger III 2022